Einwalzen steht für:
 Einwalzen (Verbindungstechnik), Verbindungstechnik durch Aufweiten von Rohrenden in eine Nut
 Einwalzen von frisch eingesätem Rasen
 Einwalzen einer Druckplatte mithilfe einer Farbwalze, siehe Hochdruckverfahren #Verfahren
 Einwalzen einer neuhergestellten Asphaltfläche, siehe Rollsplitt